En el derecho feudal, el término serna se refiere a un jornal o día de trabajo tributado por el vasallo a su señor. Los términos Serna, La Serna, Laserna, De la Serna o SERNA también pueden referirse a:

Topónimos 

 Laserna (Álava), localidad española situada en el municipio de Laguardia, Álava (País Vasco).
 La Serna (Arenas de Iguña), localidad española del municipio de Arenas de Iguña (Cantabria).
 La Serna (Hermandad de Campoo de Suso), localidad española del municipio de Hermandad de Campoo de Suso (Cantabria).
 La Serna (León), localidad española del municipio de La Ercina (Castilla y León).
 La Serna (Palencia), municipio español de la provincia de Palencia (Castilla y León).
 La Serna (Valderredible), localidad española del municipio de Valderredible (Cantabria).
 La Serna del Monte, municipio español de la Comunidad de Madrid.

Otros 

 SERNA (Honduras), Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente, un organismo público hondureño.
 Estadio de La Serna, estadio de fútbol localizado en Velilla del Río Carrión, en España.